Příjmení McQueen nese více různých osobností:

 Alexander McQueen (1969–2010) – britský módním návrhář
 Steve McQueen (1930–1980) – americký herec
 Steve McQueen (režisér) (* 1969) – anglický filmový režisér a producent granadsko-trinidadského původu
 Steven R. McQueen (* 1988) – americký herec a model